Serpula costalis är en ringmaskart som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1818. Serpula costalis ingår i släktet Serpula, och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Havsborstmaskar
costalis